

Film
In Tune – cortometraggio del 1914 diretto da Henry Otto
In Tune – cortometraggio del 2012 diretto da Philip Hoang

TV
In Tune – serie tv del 2008